Andrew Taylor (1838-1901) – crickettista inglese
 Andrew Taylor (1850-1937) – architetto britannico
 Andrew Taylor (1940) – poeta australiano
 Andrew Taylor (1951) – scrittore britannico
 Andrew Taylor (1957) – dirigente calcistico inglese
 Andrew William Harvey Taylor (1959) – musicista britannico
 Andrew Arthur Taylor (1963) – musicista inglese
 Andrew Taylor (1963) – pallanuotista australiano
 Andrew Taylor (1965) – calciatore australiano
 Andrew Taylor (1967) – pittore australiano
 Andrew Taylor (1985) – ciclista australiano
 Andrew Taylor (1986) – calciatore inglese
 Andrew Taylor (1986) – calciatore inglese
 Andrew Taylor (1986) – giocatore di baseball statunitense
 Andrew Taylor (1988) – calciatore inglese
 Andrew Taylor (...) – triatleta canadese